Kościoły Przemienienia Pańskiego w Stargardzie:
 Kościół Przemienienia Pańskiego  (polskokatolicki)
 Kościół Przemienienia Pańskiego (rzymskokatolicki)